Симфонія № 2 Сі-бемоль мажор, op. 52, відома як «Гімн слави» («Lobgesang») — симфонія Фелікса Мендельсона, написана в 1840 році і була приурочена 400-й річниці винайдення книгодрукування.

Склад оркестру: дві флейти, два гобої, два кларнети, два фаготи, чотири валторни, дві труби, два корнети, три тромбони, литаври, хор, орган і струнні. Вперше виконана 24 червня 1840 у Церкві святого Фоми в Лейпцігу силами 500 музикантів під орудою автора.

Структура 
Симфонія складається з десяти частин — інструментальної, що в свою чергу складається з чотирьох частин, та дев'яти вокально-інструментальних:

 Симфонія
1. — Maestoso con moto 
— Allegro-Maestoso con moto come I, attaca
— Allegretto un poco agitato
— Adagio religioso

Кантата 
2. a. Allegro moderato maestoso-Allegro di molto (хор/сопрано): «Alles was Odem hat».
b. Molto più moderato ma con fuoco (soprano I & chœur de femmes): «Lobe den Herr, meine Seele»
  
3. a. Récitatif — Allegro moderato (тенор соло): «Saget es, die ihr erlöset seid durch den Herrn»
b. Allegro moderato (тенор соло): «Er zählet unsre Tränen in der Zeit der Not»

4. A tempo moderato (хор): «Sagt es, die ihr erlöset seid»
   
5. Duo: Andante (сопрано 1&2): «Ich harrete des Herrn»
  
6. Allegro un poco agitato -Allegro assai agitato-Tempo I moderato (тенор соло): «Stricke des Todes hatten uns umfangen»
   
7. Allegro maestoso e molto vivace (хор): «Die Nacht ist vergangen»
   
8. Choral. Andante con moto-un poco più animato: «Nun danket alle Gott»
Choeur: «Lob,Ehr’ und Preiss sei Gott»
  
9. Duo: Andante sostenuto assai (сопрано-тенор): «Drum sing’ ich mit meinem Liede ewig dein Lob»

10. Фінал: Allegro non troppo-Più vivace-Maestoso come I: «Ihr Völker, bringet her dem Herrn Ehre und Macht» (хор)

Література 
 Hans Gebhard (Hrsg.): Harenberg Chormusikführer. Harenberg, Dortmund 1999, ISBN 3-611-00817-6.
 Silke Leopold, Ullrich Scheideler: Oratorienführer. Metzler, Stuttgart 2000, ISBN 3-476-00977-7.

Посилання 
 Ноти на IMSLP

Музичні твори 1840-х